Pont de Constantin (Arles),
 Pont de Constantin le Grand en Roumanie,